Ла Мимбре има више значења:

 Ла Мимбре (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Мимбре (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику